In 1971 werd de dertiende editie van de Vtoraja Liga  gespeeld, de derde hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie . Het was het eerste seizoen onder deze naam van de competitie. Krivbass Kryvy Rih werd kampioen.

Eerste fase

Zone I (Oekraïne)
Azovets Zjdanov wijzigde de naam in Metalloerg Zjdanov, Verchovina Oezjgorod in Hoverla Oezjgorod en SKCF Sebastopol in Avangard Sebastopol.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone II

Onezjets Petrozavodsk wijzigde de naam in Spartak Petrozavodsk, Elektron Pskov in Masjinostroitel Pskov.

Zone III

Zone IV

Masjinostroitel Balasjika verhuisde naar Podolsk.

Zone V

Energetik Dzjamboel wijzigde de naam in Alataoe Dzjamboel.

Zone VI

Tsementnik Semipalatinsk wijzigde de naam in Spartak Semipalatinsk, SETM Novosibirsk in Dzerzjinets Novosibirsk.

Tweede fase

Play-off promotie

Externe link
 RSSSF

Vtoraja Liga 
Competitievoetbal 1970/71